Pałac Władysława Reymonta w Kołaczkowie (powiat wrzesiński)
 Dwór w Kołaczkowie (powiat gnieźnieński)